José Antonio Sánchez puede referirse a:

 José Antonio Sánchez del Olmo ("José Antonio Porcel") (1715-1794),  poeta  español;
 José Antonio Sánchez de Arce, gobernador de la provincia de San Juan, Argentina, entre marzo de 1826 y enero de 1827; 
 José Antonio "Chicho" Sánchez Ferlosio (1940-2003), cantautor  español.
 José Antonio Sánchez Araujo (1945-),  periodista deportivo español;
 José Antonio Sánchez Domínguez (1953-), periodista español; presidente de RTVE en dos etapas.
 Xosé Antonio Sánchez Bugallo (1954-), alcalde de Santiago de Compostela (1988-2011);
 Jose Antonio Sánchez (1940-2015), maquillador de cine, ganador de 5 Premios Goya;